André Biancarelli
 Franck Biancarelli
 Marcu Biancarelli